

Costruzioni 
Catalyst – grattacielo a Charlotte, North Carolina
Catalyst Science Discovery Centre – centro scientifico e museo dell'industria chimica a Widnes (Cheshire) in Inghilterra

Letteratura e pubblicazioni 
Catalyst – periodico pubblicato dall'Unione Studentesca Universitaria RMIT
Catalyst – romanzo di Laurie Halse Anderson

Musica 
Catalyst – album dei New Found Glory
Catalyst – gruppo musicale 
The Catalyst – canzone dei Linkin Park

Organizzazioni 
Catalyst – organizzazione che promuove luoghi di lavoro onnicomprensivi per le donne
Catalyst – consulta politica di esperti socialisti con sede a Londra, Regno Unito
Fondazione Catalyst – organizzazione non governativa con sede nel Minnesota, USA

Tecnologia 
Catalyst – framework per le applicazioni web
AMD Catalyst – precedentemente noto con il nome di ATI Catalyst, suite software per schede video